ТМЖ — многозначная аббревиатура:
 ТМЖ — трансформатор трехфазный масляный специального назначения для железнодорожного транспорта
  — театр Мимики и Жеста
 ТМЖ — Товарищество московских живописцев (МСХ)

См. также 
 ТМЖП — толщина межжелудочковой перегородки
  — аббревиатура латиницей